Sumida peut faire référence à :
 la Sumida-gawa, un fleuve qui passe dans Tokyo dont un des arrondissements porte le nom : Sumida-ku ;
 Sumida-ku, un des 23 arrondissement spéciaux de Tokyo ;
 Sumida Triphony Hall, une salle de concert située dans l'arrondissement de Sumida-ku ;
 (1090) Sumida, un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1928 par Okuro Oikawa.